Пісо́чне (до 1948 — Мескечи, ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на березі Азовського моря.

Посилання 
 Облікова картка на сторінці ВРУ